Godin ist der Name eines bayerischen Adelsgeschlechts:
 Godin (Adelsgeschlecht)

Godin ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Godin (1781–1866), bayerischer Ministerialbeamter
 Carel Godin de Beaufort (1934–1964), niederländischer Formel-1-Fahrer
 Christoph von Godin (1835–1891), bayerischer General der Infanterie
 David Godin (1936–2004), englischer Soul-Musiker
 Diego Godín (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Eddy Godin (Joseph Eddy Alain Godin; * 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Edgar Godin (1911–1985), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Bathurst
 Emmerich Freiherr von Godin (1881–1934), deutscher Offizier
 Franz Godin (~1590–??), deutscher Maler
 Guillaume Pierre Godin O.P. (1260–1336), Kardinal der katholischen Kirche und Kardinalbischof des suburbikarischen Bistums Sabina
 Henri Godin (1906–1944), französischer Arbeiterpriester, Mitbegründer der Mission de Paris
 Ignaz von Godin (1866–1917), bayerischer Generalmajor
 Isabel Godin des Odonais (1728–1792), französische Entdeckerin
 Jacques Godin (1930–2020), kanadischer Schauspieler
 Jean Godin (Jean Godin des Odonais; 1713–1792), französischer Kartograph
 Jean-Baptiste André Godin (1817–1888), französischer Unternehmer
 Louis Godin (1704–1760), französischer Astronom
 Ludwig von Godin (1814–1898), bayerischer Forstbeamter und Präsident der fürstlich hohenzollernschen Hofkammer
 Marie Amelie von Godin (1882–1956), deutsche Schriftstellerin
 Michael von Godin (1896–1982), deutscher Polizist, Leiter einer Polizeieinheit, welche 1923 den Hitler-Ludendorff-Putsch stoppte 
 Noël Godin (* 1945), belgischer Autor, Kritiker und Tortenwerfer
 Rainer René Graf Adelmann von Adelmannsfelden (* 1948), Geburtsname René Freiherr von Godin, Jurist
 Robert Godin, Gitarrenbauer; siehe Godin (Gitarrenhersteller)
 Sammy Godin (Joseph Samuel Ozomer Godin; 1907–1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Seth Godin (* 1960), US-amerikanischer Autor und Unternehmer

Godin heißen in der Geografie:
 Godin, Ortsteil von Awirs, Provinz Lüttich (Belgien)
 Godin (Mondkrater), benannt nach Louis Godin

Godin bezeichnet:
 Godin (Gitarrenhersteller), kanadisches Unternehmen